Gibs ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Borissowitsch Gibs (1886–1945), russischer Schriftsteller, siehe Grigori Borissowitsch Adamow
 Neal Gibs (* 2002), deutscher Fußballspieler

GIBS steht für:
 Graz International Bilingual School, internationale und UNESCO-Schule in Österreich

Siehe auch:
 Gibbs
 Gips (Begriffsklärung)

GIBS